Taghavi ist der Familienname folgender Personen:
 Mehdi Taghavi (* 1987), iranischer Ringer
 Mohammad Nasser Taghavi (* 1970), iranischer islamischer Theologe